Der Reichsbundpokal 1934 war der zweite ausgetragene Gauauswahlwettbewerb. Da die Austragung ab dem Halbfinale während der Deutschen Kampfspiele 1934 in Nürnberg stattfand, wird der Wettbewerb als Kampfspiel-Pokal 1934 bezeichnet. Sieger wurde die Auswahlmannschaft des Gaus Südwest, die den Titelverteidiger Bayern im Finale mit 5:3 besiegen konnte. Auf dem Weg ins Finale schlug Südwest unter anderem die favorisierte, mit acht Spielern vom deutschen Fußballmeister FC Schalke 04 bestückte Auswahlmannschaft Westfalens. Vorjahresfinalist Berlin-Brandenburg schied bereits in der ersten Runde aus.

Übersicht

Vorrunde 
!Stadion
||Stadion an der Planitzstraße, Chemnitz
||Walter-Simon-Platz, Königsberg
||Wildparkstadion, Karlsruhe
||Hessenkampfbahn, Kassel
||Magdeburg
||Radrennbahn, Köln
||Stadion Kieselhumes, Saarbrücken
||Adolf-Hitler-Kampfbahn, Stuttgart
|}

Viertelfinale 
!Stadion
||Waldstadion, Frankfurt am Main
||Radrennbahn, Wuppertal
||Sportplatz an Haunstetter Str., Augsburg
||Stadion Hoheluft, Hamburg
|}

Halbfinale 
Ab dem Halbfinale wurden alle Partien in Nürnberg im Rahmen der Deutschen Kampfspiele ausgetragen.

Spiel um Platz 3

Finale 
Bereits nach 28 Minuten führte die Südwest-Mannschaft durch die Tore der Nationalspieler Edmund Conen und Josef Fath mit 4:0. Bayern konnte zwischenzeitlich zwar auf zwei Tore Differenz verkürzen, Südwest verteidigte aber gewissenhaft, so dass der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Kampfspiel-Pokal 1934 aufgeführt. Sie sind nach Anzahl ihrer Treffer sortiert, bei Gleichstand nach Spieleinsätzen.

Literatur

Weblinks 
 

Reichsbundpokal
Fußballsaison 1934